Ранковце (община) — адміністративна община в Македонії.
 Ранковце — село в Македонії.
 Ранковце — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.